Televisieseries
Het Huis Anubis (originele serie), de televisieserie (2006-2009)
Het Huis Anubis en de Vijf van het Magische Zwaard - het tweede deel van de serie
Das Haus Anubis - de Duitse remake van het eerste deel
House of Anubis - de Engelse remake van het eerste deel

Films 
Anubis en het pad der 7 zonden - een film uit 2008 met de personages uit Het Huis Anubis
Anubis en de wraak van Arghus - een film uit 2009 met tevens de personages uit Het Huis Anubis
Het Huis Anubis en de terugkeer van Sibuna! - een televisiefilm waarin de acteurs van Het Huis Anubis terugkeren

Specials
Het Huis Anubis Muziekspecial - een eenmalige aflevering waarin videoclips van Het Huis Anubis werden uitgezonden
Het Huis Anubis: De Vijf en de Toorn van Balor - een special met de personages uit Het Huis Anubis en de vijf van het magische zwaard

Shows
Anubis en de Graal van de Eeuwige Vriendschap - een theatershow met de personages uit Het Huis Anubis
Anubis en de Legende van het Spooktheater - een theatershow met de personages uit Het Huis Anubis
Anubis en het Mysterie van het Verborgen Symbool - een theatershow met de personages uit Het Huis Anubis en de vijf van het magische zwaard
Anubis en het Geheim van de Verloren Ziel - een theatershow met enkele personages uit Het Huis Anubis en Het Huis Anubis en de vijf van het magische zwaard
Muziek
Het Huis Anubis (album) - een cd van de televisieserie Het Huis Anubis
Het Huis Anubis (lied) - single van Het Huis Anubis gezongen door Loek Beernink
Het pad der 7 zonden (single) - single naar aanleiding van de film Anubis en het Pad der 7 Zonden
Kunnen stenen iets vertellen - single van Het Huis Anubis gezongen door Loek Beernink
De Vijf Zintuigen - single van Het Huis Anubis en de Vijf van het Magische Zwaard

Spellen
 Het Huis Anubis Game - een computerspel gebaseerd op de televisieserie Het Huis Anubis
 Het Huis Anubis: Het Geheim Van Osiris - een computerspel gebaseerd op de televisieserie Het Huis Anubis

Boeken
Boeken naar de televisieserie:
De Geheime Club van de Oude Wilg over seizoen 1 - deel 1, 1 december 2006.
Het geheim van de tombe over seizoen 1 - deel 2, 23 juni 2007.
De geheimzinnige vloek over seizoen 2 - deel 1, 10 december 2007.
De uitverkorene over seizoen 2 - deel 2, 26 mei 2008.
Het geheim van Winsbrugge-Hennegouwen over seizoen 3, deel 1,  12 december 2008.
De traan van Isis over seizoen 3 - deel 2,  mei 2009.
De vloek van Anchesenamon over seizoen 4, 27 november 2009.
Omnibussen:
 De Geheime Club van de Oude Wilg & Het Geheim van de Tombe (2007)
 De Geheimzinnige Vloek & De Uitverkorene (2008)
Boeken naar films:
Anubis en het Pad der 7 Zonden (boek) - Het verhaal van de film, een boek naar de film Anubis en het pad der 7 zonden
Anubis en de Wraak van Arghus (boek) - Het verhaal van de film, een boek naar de film Anubis en de Wraak van Arghus

Overig
Anubis The Ride - een achtbaan in Plopsaland De Panne

Zie ook
Lijst van personages uit Het Huis Anubis
Lijst van personages en clubs van Het Huis Anubis en de Vijf van het Magische Zwaard